Existem (ou existiram) vários Partidos Republicanos um pouco por todo o mundo; a ideologia que professam pode ser tão variada quanto o republicanismo, o federalismo, o nacionalismo, a social-democracia ou nenhum destes ideais:

 Die Republikaner, partido político da Alemanha
 Partido Republicano (Brasil), antigo partido político brasileiro
 Partido Republicano Baiano, antigo partido político brasileiro
Partido Republicano (Chile), partido político do Chile
 Partido Republicano Fluminense, antigo partido político brasileiro
 Partido Republicano Mineiro, antigo partido político brasileiro
 Partido Republicano Paulista, antigo partido político brasileiro
 Partido Republicano Rio-Grandense, antigo partido político brasileiro
 Partido Republicano do Afeganistão (Hezb-e Jomhorikhahan)
 Partido Republicano da Albânia, partido de direita da Albânia
 Partido Republicano de Angola, extinto partido político angolano
 Partido Republicano da Armênia, partido político conservador da Armênia
 Partido Republicano (Estados Unidos), um dos dois grandes partidos políticos dos Estados Unidos
 Partido Republicano Irlandês, partido político irlandês também referido, em irlandês, Fianna Fáil ou Soldados do Destino/Soldados da Irlanda
 Partido Republicano Italiano, partido político da Itália
 Partido Republicano Unido, partido político da Letónia
 Partido Republicano (Malawi)
 Partido Republicano Social Democrata, partido político da Mauritânia
 Partido Republicano Português, partido responsável pela instauração da República em Portugal
 Partido Republicano Turco, partido político no Chipre Turco
 Partido Republicano (Bolívia)
 Partido republicano, radical e radical-socialista
 Partido Democrático Republicano, partido político português (22º)
 Partido Republicano Nacionalista
 Partido Centrista Republicano, partido político português fundado como uma dissidência do Partido Evolucionista
 Partido Liberal Republicano, partido político português resultado da fusão dos dois maiores partidos conservadores da altura, o Partido Evolucionista e o Partido Unionista

Ver também 
 Partido da República
 Republicanos (partido político)
 Partido Nacional Republicano
 República (desambiguação)

Desambiguações de organizações
Desambiguações de política
!Desambiguações mal formatadas